

Persone 
 Bernard Buffet – pittore francese
 Eugénie Buffet – cantante francese
 Louis Joseph Buffet – politico francese
 Marie-George Buffet – politica francese

Altro 
 Bible Buffet – videogioco pubblicato da Wisdom Tree per NES nel 1993
 Buffet – tipo di mobile e/o servizio culinario
 Buffet (organo) – struttura in legno che ospita un organo 
 Buffet Crampon – società francese produttrice di strumenti musicali
 Buffet freddo – film del 1979 scritto e diretto da Bertrand Blier